Вест Хејвен има више значења:
 Вест Хејвен (Конектикат)
 Вест Хејвен (Јута)